Klarer See ist der Name folgender Seen in Deutschland:

 Klarer See, See in Temmen-Ringenwalde, Brandenburg
 Klarer See (Krackow), See in Krackow, Mecklenburg-Vorpommern